Шикин — русская фамилия.

Известные носители:
 Шикин, Геннадий Серафимович (1938—2006) — советский, российский дипломат.
 Шикин, Дмитрий Михайлович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Шикин, Иосиф Васильевич (1906—1973) — советский военачальник, дипломат, партийный деятель.
 Шикин, Николай Михайлович (1913—1953) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.